Бета — служба сигналов эталонных частот и сигналов точного времени. Создана на базе радиостанций, осуществляющих связь с подводными лодками в диапазоне сверхдлинных волн.

Радиосеть 
Радиосеть включает в себя следующие радиостанции:

Передатчики работают на частоте  по определённому графику. Дополнительные сигналы синхронизации передаются на частотах , ,  и . Эти передатчики также используются для передачи кодированной информации.

См. также 
 DCF77
 RWM
 Автоматическая телефонная служба времени

Примечания

Ссылки 
 Эталонные сигналы частоты и времени (Бюллетень В15/2015), ФГУП «ВНИИФТРИ»
 The Russian VLF time-signal stations, «Beta» by Trond Jacobsen at ALFLAB, Halden in Norway
 C3 of CIS Naval Strategic Nuclear Forces

Радиостанции России
Измерение времени
Радионавигация
Время в России